Le coquelicot est une fleur. Par extension, ce mot désigne aussi :
 la couleur coquelicot ;
 le coquelicot de Nemours, un bonbon originaire de cette ville ;
 Les Coquelicots, un tableau de Claude Monet achevé en 1873.